Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1968 года  прошёл 11-25 июня в Больцано (Италия) по круговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли участие 16 спортсменов из 11 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Андрис Андрейко.

Финал

Ссылки 
  Статистика чемпионатов на сайте Федерации шашек Нидерландов (англ.) (нидерл.)

Мужчины 1968
Спорт в Италии в 1968 году
1968 год в шашках
Международные соревнования по шашкам в Италии
Июнь 1968 года
Международные спортивные соревнования в Больцано
Шашки
Чемпионаты мира в Италии